Бюст Москаленко Кирилу Семеновичу — пам'ятник, встановлений влітку 1982 року в центрі міста Покровськ.

Виконан з бронзи скульптором Соніним В. А. Нижче бюста, на бічній грані постамента, знаходяться дві медалі «Золота Зірка» і орден Леніна. На постаменті напис: Герой Радянського Союзу. Маршал Радянського Союзу. Москаленко Кирило Семенович. Указом президії верховної ради СРСР від 21 лютого 1978 нагороджений орденом Леніна і другою медаллю "Золота Зірка" (в оригіналі російською мовою).

День відкриття бюста був урочистим святом в місті та районі. Москаленко Кирило Семенович особисто брав участь у відкритті, військовою ходою пройшов по головній вулиці міста, нині вулиці Маршала Москаленоко (раніше 40 років Жовтня).

Див. також 
Пам'ятки Покровська

Джерело 
Інформація на сайті Покровського історичного музею 

Покровськ
Культура Покровська